Cranz ist der Name folgender Orte:

 Hamburg-Cranz, ein Stadtteil von Hamburg
 Cranz, der deutsche Name eines Seebades im ehemaligen Ostpreußen, heute Selenogradsk in der russischen Region Kaliningrad

Cranz ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Cranz (1779–1845), württembergischer Oberamtmann
 August Cranz, deutscher Musikverleger
 August Alwin Cranz (1834–1923), Sohn von August Cranz, deutscher Musikverleger
 August Friedrich Cranz (1737–1801), deutscher Schriftsteller
 Carl Julius Cranz (1858–1945), deutscher Mathematiker (Bruder von Heinrich Cranz)
 Christl Cranz (1914–2004), deutscher Skirennläuferin
 David Cranz (1723–1777), deutscher Lehrer, Missionar und Historiker der Herrnhuter Brüdergemeine
 Eberhard Cranz (1894–1969), Leutnant zur See und Major der Luftwaffe, Freund von Gotthard Sachsenberg
 Eva Maria Cranz (1890–), deutsche Schriftstellerin
 Ferdinand Edward Cranz (1914–1998), US-amerikanischer Altphilologe
 Friedrich Alexander Leopold Cranz (1807–1878), deutscher evangelischer Theologe
 Friedrich Cranz (1792–1840), deutscher Verwaltungsbeamter
 Friedrich-Carl Cranz (1886–1941), deutscher Generalmajor und Generalleutnant des Heeres
 Fritz Cranz (1890–1945), deutscher Generalmajor und Generalleutnant der Luftwaffe
 Heinrich Cranz (1856–1926), deutscher Mathematiker (Vater von Hermann Cranz)
 Hermann Cranz (1883–1944), deutscher Professor für Mechanik an der TH Hannover
 Rudolf Cranz (1918–1941), deutscher Skirennläufer
 Thomas Cranz (auch: Thomas Kranz; * 1785 oder 1786, † 1853), deutscher Zeichner der Romantik

Siehe auch:
 Carl-Cranz-Gesellschaft, Einrichtung für technisch-wissenschaftliche Weiterbildung
 Cranz-Schardin-Verfahren
 Crans
 Kranz (Begriffsklärung), Krantz, Crantz
 Granz, Grantz